Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Fernsehserie Tierärztin Dr. Mertens, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst bisher sieben Staffeln mit 84 Episoden, einen Spielfilm und ein Special.

Übersicht

Film 

Die Erstausstrahlung des Fernsehfilms Tierärztin Dr. Mertens erfolgte am 18. April 2003 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste.

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 10. Oktober 2006 bis zum 16. Januar 2007 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste zu sehen.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 15. April bis zum 22. Juli 2008 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste zu sehen.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 6. Oktober 2009 bis zum 19. Januar 2010 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste zu sehen.

Special 
Die Erstausstrahlung des Specials Eule, Äffchen, Elefant erfolgte am 22. Oktober 2010 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 30. April bis zum 23. Juli 2013 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste zu sehen.

Staffel 5 
Die fünfte Staffel wurde vom 26. August 2014 bis 23. Juli 2015 produziert. Die Erstausstrahlung war vom 23. August bis zum 22. November 2016 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste zu sehen.

Staffel 6 
Die sechste Staffel wurde im vom 5. September 2017 bis 5. Juni 2018 produziert. Die Erstausstrahlung war vom 10. September bis 10. Dezember 2019 beim deutschen Free-TV-Sender Das Erste zu sehen.

Staffel 7 
Die siebte Staffel wurde vom 12. Mai bis 30. Juli 2020 produziert. Die Free-TV-Erstausstrahlung war vom 9. Februar bis 23. März 2021 auf dem Sender Das Erste zu sehen. Die Internetveröffentlichung aller sechs Folgen erfolgte schon eine Woche früher am 2. Februar 2021 in der ARD Mediathek.

Weblinks

Einzelnachweise 

Tierarztindrmertensepisoden